Waterleiding Maatschappij Limburg
 Website Meta Language
 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wettelijk minimumloon
 Wireless Markup Language